Cuz steht für:
 CUZ, IATA-Code für den Flughafen Cusco in Peru
 CUZ (Band), englische Rockband
 Catholic University of Zimbabwe, Hochschule in Zimbabwe
 Communication University of Zhejiang, Hochschule in Hangzhou, China.
 CuZ, die Buchreihe Christentum und Zeitgeschichte, siehe Evangelische Verlagsanstalt

geografische Objekte:
 Cerro del Cuz (1982 m), Berg bei Doctor Arroyoim im Freistaat Nuevo León in Mexico
 Cuz Cuz, archäologische Fundstätte bei Illapel in Chile
 Cuz-Cuz, Gemeinde bei Illapel in Chile
 Croda Cuz (1985 m), Berg bei Pieve di Cadore in der Provinz Belluno in Italien

Namensträger:
 Nan Cuz (1927–2019), deutsch-guatemaltekische Malerin

Abkürzung